Василий Васильевич Ерёмин (род. 14 августа 1955, Орловская область, СССР) — советский и российский государственный деятель. С мая 2008 по февраль 2010 года исполнял обязанности мэра города Орла.

Биография 
Родился 14 августа 1955 года в селе Большая Чернь Болховского района Орловской области.

Окончил Орловский Государственный педагогический институт по специальности «физика» и Орловскую региональную академию государственной службы по специальности «менеджмент организации».

Первоначально работал учителем физики в сельской школе, затем работал инженером на радиоламповом заводе им. 60-летия Октября.

В 1981—1988 годах Ерёмин находился на комсомольской работе.

С 1985 по 1988 год — первый секретарь Орловского Горкома ВЛКСМ.

С 1988 года работал на орловских предприятиях: заместителем директора завода им. 60-летия Октября, первым заместителем генерального директора ОАО «Орелстрой».

С 2002 по 2006 год — первый заместитель директора ООО «Маслово». Неоднократно избирался депутатом районного и городского Советов народных депутатов.

С марта 2006 года — первый заместитель главы администрации Орла.

С мая 2008 года по февраль 2010 год — исполнял обязанности мэра города Орла.

В 2010—2011 годах — заместитель губернатора Орловской области А. П. Козлова. В апреле 2011 года был отправлен в отставку.

Мастер спорта по лёгкой атлетике. Дважды входил в состав 50-ти сильнейших легкоатлетов СССР.

Женат, имеет двоих детей.

Уголовное дело 
В феврале 2011 года было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Орловской области Василия Ерёмина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями в период исполнения обязанностей мэра Орла. Ему инкриминировалась незаконная передача в аренду структурам «Газпрома» имущества муниципального ОАО «Орелгортеплоэнерго». Судебный процесс длился более полугода. В мае 2013 года Советский районный суд вынес оправдательный приговор. В августе того же года Орловский областной суд признал законным приговор районного суда.

Примечания

Ссылки 
 Биография Василия Еремина
 ВЕДОМОСТИ

Члены «Единой России»